je německy Německo. Slovo může také znamenat:

v kultuře
 Neues Deutschland (film) – německý televizní film z roku 1993
 Neues Deutschland (noviny) – německé noviny

příjmení osob
 Helmut Deutschland (1918–2007) – stolní tenista
 Joachim Deutschland (* 1980) – hudebník

v technice
v minulosti nesla celá řada lodí toto jméno
 Deutschland – německá pancéřová fregata (1874)
 Deutschland – transatlantický linkový osobní parník (1900)
 Deutschland – německá bitevní loď (1904)
 Deutschland – německá polární loď Wilhelma Filchnera, původně norská velrybářská loď Bjørn (1905)
 U-Deutschland – německá obchodní ponorka (1916)
 Deutschland – německý křižník (1931)
 Deutschland – německá pomocná loď (1959)
 Deutschland – německá osobní loď (1998)
 třída Deutschland – třída německých křižníků
 třída Deutschland (1904) – třída německých bitevních lodí
 vzducholoď LZ 7 společnosti DELAG

v hudbě
 Deutschland – píseň hudební skupiny Rammstein z alba Rammstein

Externí odkazy